Модзелевський () — польське прізвище.

 Зигмунт Модзелевський (1900—1954) — польський політичний і громадський діяч, дипломат. Прийомний батько Кароля Модзелевського.
 Кароль Модзелевський (1937—2019) — польський політик та історик-медієвіст.

Див. також 
 Модзалевський

Польські прізвища